Wh, wh — диграф, используемый в английском языке. Обозначает звуки  и  (в словах who(m), whole и им родственным).

Употребление 
Почти все вопросительные слова (кроме how) начинаются с диграфа wh. Употребляется и в некоторых общеупотребительных словах (white, whiskey и т. д.).

Некоторые носители английского языка (в основном севера Англии, Шотландии и Ирландии) сочетание букв wh произносят как глухую фрикативную фонему [ʍ]. Поэтому на слух можно различить слова по смыслу (witch  — which , wear  — where , weil  — whale ). Считается, что данный звук не является самостоятельной фонемой, а представляет собой реализацию последовательности двух фонем —  и .

Ссылки 

Диграфы в латинице